Стадіо́нна ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Стадіонна вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Стадіонна вулиця — вулиця в місті Житомирі.
 Стадіонна вулиця — вулиця в місті Запоріжжі.
 У місті Києві:
 Стадіонна вулиця — вулиця в Солом'янському районі, місцевість Солом'янка;
 Стадіонна вулиця — вулиця в Солом'янському районі, місцевість Жуляни.
 Стадіонна вулиця — вулиця в місті Луганську.
 Стадіонна вулиця — вулиця в місті Сімферополі.
 Стадіонна вулиця — вулиця в місті Херсоні.

Вулиці